James Wright peut désigner :
 James Wright (1716-1785), avocat et juriste américain ;
  (1863-1932), joueur anglais de rugby à XV ;
 James Edward Wright (1939-2022), historien américain ;
 James Wright McGibbon (1901-1965), marchand de bois et homme politique québécois ;
 James Wright (1956-), ancien joueur professionnel de football américain ;
 James Wright (1990-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien.